Morgonstjärna kan avse:

 Morgonstjärnan  – planeten Venus.
 Morgonstjärna (växt) – en växtart i familjen hyacintväxter.
 Morgonstjärnan (TV-program) – Jullovsmorgon 1985–1986 med Pernilla Wahlgren och Thorsten Flinck.
 Morgonstjärna – ett närstridsvapenn, se spikklubba.
 Morgonstierna – en svensk adelsätt.
 Morgonstjärnan, den fallna – En biblisk symbol för Lucifer. Från Jesajas bok 14:12 “Huru har du icke fallit ifrån himmelen, du strålande morgonstjärna!” (Bibel 1917)
 Morgonstjärnan, den klara – En biblisk symbol för Jesus Kristus. Från Uppenbarelseboken 22:16 “Jag, Jesus… jag är den klara morgonstjärnan.” (Bibel 1917)
 Morgonstjärnan (norska Morgenstjernen) – roman av Karl Ove Knausgård.